Галик:

Носители имени 
 Галик — сын Скирона, вторгся в Аттику.

Носители фамилии 
 Галик, Либор (род. 1966) — чешский православный священник, пролайфер.
 Галик, Томаш (род. 1948) — чешский философ и католический священник.
 Галик, Яков (Алимпий) — украинский живописец и гравëр XVIII века.
 Галик, Якуб — первый человек, проживший с искусственным механическим сердцем более полугода.

Реки и озёра
 Галик — греческое название двух рек в Сицилии:
 Делия
 Платани
 Галик — река в Башкортостане, возле Стерлитамака.
 Галик — озеро в Прионежском районе Карелии.

Населённые пункты 
 Галик — деревня в Дрогичинском районе Брестской области Белоруссии.
 Галик — деревня в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии.